Barjac kan syfta på:

 Barjac, Ariège, fransk kommun i departementet Ariège
 Barjac, Gard, fransk kommun i departementet Gard
 Barjac, Lozère, fransk kommun i departementet Lozère